USS New York — кораблі ВМС США.

 USS New York (1776) — канонерський човен, збудований на озері Шамплейн. Брав участь в бою біля острова Валькур.
 USS New York (1800) — 36-гарматний фрегат, збудований у 1800 році. Спалений британцями у 1814 році.
 USS New York (1820) — 74-гарматний лінійний корабель, закладений у 1820 році. Корабель не був добудований. Спалений у 1861 році, щоб уникнути захоплення конфедератами.
 Ontario — гвинтовий шлюп, закладений у 1863 році. У 1869 році перейменований на «New York». Проданий у 1888 році.
 USS New York (ACR-2) — броненосний крейсер, збудований у 1893 році. Брав участь в іспансько-американській війні. У 1911 році перейменований на «Saratoga», у 1917 році перейменований на «Rochester». Виключений зі складу флоту у 1933 році, затоплений у 1941 році.
 USS New York (BB-34) — лінійний корабель однойменного типу. Збудований у 1914 році. Брав участь у Першій та Другій світових війнах. Виключений зі складу флоту у 1946 році. Брав участь як мішень при випробуванні ядерної зброї. Потоплений як мішень у 1948 році.
 USS New York City (SSN-696) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1977 році. У 1997 році виключений зі складу флоту. Перебуває на утилізації.
 USS New York (LPD-21) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований у 2009 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни